Chen Yan ist der Name folgender Personen:

 Chen Yan (Dichter) (1856–1937), chinesischer Dichter und Gelehrter
 Chen Yan (Schriftsteller) (* 1963), chinesischer Schriftsteller